Луис Суберкасиукс () (1882—1973) — чилийский дипломат и атлет. Прославился тем, что стал первым участником от Чили и Южной Америки вообще на Олимпийских играх 1896 года в Афинах. По данным НОК Чили Луис Суберкасиукс в возрасте 15 лет соревновался на дистанциях 100, 400 и 800 м. В протоколах игр, однако, его участие не зафиксировано.

Суберкасиукс учился в бенедиктинском колледже в Provincias Vascongadas во Франции, где установил рекорд по прыжкам в высоту. Был одним из основателей футбольного клуба Santiago Morning, президентом клуба верховой езды в Сантьяго.

В своей дипломатической карьере был послом Чили в Перу, Испании и Ватикане, поверенным в делах в Бельгии, Чехославакии, Греции, Голландии, Норвегии, Польше, Югославии до 1928 года.

В Олимпийском музее Чили установлен бюст Луиса Суберкасиукса.

Ссылки 
 
 Especiales EMOL: Atenas 1896

Персоналии по алфавиту
Послы Чили в Испании
Послы Чили в Перу
Послы Чили в Ватикане
Легкоатлеты Чили
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1896 года